Poros () is de naam de volgende plaatsen:
 Poros (Evros), een Griekse plaats in de prefectuur Evros;
 Poros (Grevena), een Griekse plaats in de prefectuur Grevena;
 Poros (Kefalonia), een Griekse plaats op Kefalonia in de gemeente Eleios-Pronnoi;
 Poros (Nafpaktos), een Griekse plaats in de prefectuur Etolia-Akarnania;

Poros kan verder verwijzen naar:
 Poros (album), album van violist Dominique Pifarély;
 Poros (district), een district van Iraklion op Kreta;
 Poros (eiland), een Grieks eiland in de Saronische Golf;
 Poros (koning), een Indische koning;
 Poros (mythologie), een Griekse (later ook Romeinse) god;
 Poros (Rusland), een zijstroom van de Tom in Rusland;
 Poros, een middeleeuwse vesting, voorganger van de huidige Bulgaarse stad Burgas;
 Poros (Midden-aarde), een fictieve rivier in de werken van J.R.R. Tolkien;